Zkratka TRP má několik významů:

 Tryptofan – aminokyselina
 Trusted relay point – softwarová funkce na Cisco zařízeních

Zkratky